Akseli Lajunen (ur. 1 lutego 1982 w Lieksie) – fiński skoczek narciarski i kombinator norweski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów. W reprezentacji kraju występował w latach 1999–2003.

Przebieg kariery 
Skakał głównie w Pucharze Kontynentalnym. Jego największym sukcesem w karierze jest zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000/2001. W 2000 zdobył brązowy medal w zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie. W Pucharze Świata zadebiutował 4 marca 1999 w Kuopio, zajmując 30. pozycję. Jeszcze dwukrotnie startował w zawodach tego cyklu, jednak już nie punktował.

Od 2002 zaczął uprawiać kombinację norweską. Startował głównie w zawodach Pucharu Świata B (obecnie Pucharu Kontynentalnego). Jego najlepszym wynikiem w tym cyklu było 25. miejsce w sprincie 7 marca 2003 w Ruce. W 2003 zakończył karierę.

Jego brat, Samppa Lajunen, także uprawiał kombinację norweską.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – brązowy medal

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Hede – 20 marca 1999 (3. miejsce)
  Hede – 21 marca 1999 (2. miejsce)
  Schönwald – 26 lutego 2000 (1. miejsce)
  Velenje – 8 lipca 2000 (3. miejsce)
  Innsbruck – 2 stycznia 2001 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 4 stycznia 2001 (2. miejsce)
  Brotterode – 21 stycznia 2001 (3. miejsce)
  Lauscha – 27 stycznia 2001 (1. miejsce)
  Örnsköldsvik – 16 marca 2001 (2. miejsce)
  Örnsköldsvik – 17 marca 2001 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy kombinatorzy norwescy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982